Németország
Nienburg, település Alsó-Szászországban 
Nienburg, település Szász-Anhalt tartományban